Азамат Талгатович Сагитов (род. , , БАССР) — российский государственный деятель, предприниматель, генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ.

Образование 
Учился в уфимской школе № 39. Окончил Московский государственный университет, механико-математический факультет, профессия — механик. БАГСУ, курс федеральной программы подготовки управленческих кадров.

Трудовая деятельность 
 1989—1993 — стажер-преподаватель, аспирант кафедры газовой и волновой динамики МГУ,
 1993—1996 — инженер ПКФ «Сервис-автоматика»,
 1996—1998 — коммерческий директор, генеральный директор ЗАО «Мир Электроники»,
 1998—2000 — генеральный директор ЗАО «Волшебная радуга»,
 2000—2001 — генеральный директор Уфимского городского Фонда развития и поддержки малого предпринимательства,
 2001—2005 — гендиректор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ.
 2005—2008 — глава Администрации Кировского района ГО г. Уфа РБ;
 2008—2009 — руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан;
 2009—2010 — управляющий делами Администрации городского округа город Уфа РБ.
 2011—2014 — заместитель главы администрации городского округа город Уфа РБ — председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью.

Семья 
Отец — Талгат Нигматуллович Сагитов (занимал посты: главный редактор республиканской газеты «Башкортостан», министр культуры РБ).

Мать — Фарзана Фаткулловна (заслуженный работник культуры РБ, заведующая кафедрой вокального искусства Уфимского института искусств).

Брат — Салават (заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан).

Дед с материнской линии — двоюродный брат Ахметзаки Валиди.

Дед с отцовской линии рода Нигмат Сагидуллин, погиб в бою 28 ноября 1942 года в Великолукском районе под городом Великие Луки.

Примечания

Ссылки 
 Сагитов Азамат Талгатович/ официальный сайт ГО г. Уфы
 Сагитов Азамат Талгатович
 Сагитов Азамат Талгатович/ Справочно-информационный ресурс «Кто есть кто в Республике Башкортостан».
 Олег Нечаев. Взлет Азамата Сагитова//АиФ-Башкортостан
 Азамату Сагитову не хватило «харизмы»?
 Мне нравится управлять
 Елена Садыкова. Президент Башкирии назначил нового руководителя своей администрации

Преподаватели МГУ
Выпускники механико-математического факультета МГУ